Il Gruppo I della Zona Asia/Oceania (Asia/Oceania Zone) è il primo livello di competizione della Zona Asia/Oceania, una delle tre divisioni zonali della Coppa Davis 2014. I due vincitori sono ammessi agli spareggi per il Gruppo Mondiale, i vincitori dei quali vengono poi promossi al Gruppo Mondiale, la massima categoria in assoluto della Coppa Davis.

Gruppo I

Teste di Serie:
 
 

Altre: 
 
 
 
 

Formula: 6 squadre partecipanti. Torneo a eliminazione diretta, diviso in 1º e 2º turno. I vincitori dei due incontri del 2º turno vengono ammessi direttamente agli spareggi per il Gruppo Mondiale. Le due sconfitte nel 1º turno si giocano la permanenza in una sorta di "finale al contrario", dove la perdente è condannata alla retrocessione al Gruppo II 2014.

Tabellone

Primo turno

Cina vs. Nuova Zelanda

India vs. Taipei Cinese

Secondo turno

Cina vs. Uzbekistan

Corea del Sud vs. India

Primo turno Play-off

Taipei Cinese vs. Corea del Sud

Note

Voci correlate
Coppa Davis 2014 Zona Asia/Oceania Gruppo II
Coppa Davis 2014 Zona Asia/Oceania Gruppo III
Coppa Davis 2014 Zona Asia/Oceania Gruppo IV

Collegamenti esterni
 

Asia/Oceania I